Нораке́рт () — название населенных пунктов в Армении:

 Норакерт — село в Армавирской области.
 Норакерт — село в Гехаркуникской области.